Kohlrausch ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Kohlrausch (1953–2022), deutscher Akustiker
 Arnt Kohlrausch (1884–1969), deutscher Physiologe
 Bettina Kohlrausch (* 1976), deutsche Soziologin und Hochschullehrerin
 Bobby Kohlrausch (1904–1953), deutscher Rennfahrer
 Christian Georg Kohlrausch (1851–1934), deutscher Turnpädagoge
 Eduard Kohlrausch (1874–1948), deutscher Jurist, 1932/1933 Rektor der Humboldt-Universität
 Erich Kohlrausch (1899–1960), deutscher Literat, Unternehmer und Politiker (USPD, KPD, KPO und SPD)
 Ernst Kohlrausch (1850–1923), deutscher Sportwissenschaftler und Filmpionier

 Fritz Ludwig Kohlrausch (1879–1914), deutscher Radiologe und Hochschullehrer
 Heinrich Kohlrausch (1780–1826), deutscher Mediziner, Feldmediziner und Obermedizinalrat
 Heinrich von Kohlrausch (1818–1899), hannoverscher Offizier
 Henriette Kohlrausch (1781–1842), deutsche Chronistin 
 Julie Kohlrausch (* 1948), deutsche Politikerin (FDP), MdBB
 Fritz Kohlrausch (1884–1953), deutscher Radiologe und Hochschullehrer
 Martin Kohlrausch (* 1973), deutscher Historiker
 Otto Kohlrausch (1811–1854), deutscher Mediziner, beschrieb die plica kohlrauschii (Kohlrausch-Falte)
 Robert Kohlrausch (1850–1934), deutscher Architekt und später Journalist und Autor von Kriminalromanen 
 Rudolf Kohlrausch (1809–1858), deutscher Physiker
 Wilhelm Kohlrausch (1855–1936), deutscher Physiker, Rektor der TH Hannover
 Wolfgang Kohlrausch (1888–1980), deutscher Sportmediziner

Kohlrausch ist:
 Der Kohlrausch, das Standardwerk Praktische Physik zum Gebrauch für Unterricht, Forschung und Technik, das von Friedrich Kohlrausch (Physiker) begründet wurde